Logavina je lahko:
 Logavina 1 (Bosna in Hercegovina)
 Logavina 2 (Bosna in Hercegovina)